

Sigle ou code 
BAE peut faire référence à :
  ;
 BAE Systems, une société britannique spécialisée dans l'aérospatial et la défense, selon la liste de constructeurs aéronautiques et spatiaux ;
 BAE, un document utilisé en douane.
BAE peut faire référence à l'expression anglaise Before Anyone Else, employée pour exprimer son affection, notamment sur les réseaux sociaux. 
Bassin d'Agadir Essaouira, bassin sédimentaire du Maroc

Toponyme 

 Bae, une ville de la province de Java central, selon la liste des villes d'Indonésie.

Patronyme 

 Bae Bien-u, un photographe sud-coréen ;
 Bae Doona, une actrice sud-coréenne ;
 Bae Hyun-jin, journaliste et femme politique sud-coréenne ;
 Bae Jin-young, un chanteur sud-coréen
 Bae Joo-hyun  (plus connue sous le nom de Irene), une chanteuse, actrice et présentatrice sud-coréenne ;
 Bae Jun-seo, un taekwondoïste sud-coréen ;
 Bae Ki-tae, un patineur sud-coréen ;
 Bae Suah, une auteure sud-coréenne ;
 Bae Suzy, une actrice et chanteuse sud-coréenne ;
 Bae Yong-jun, un acteur sud-coréen.